ISO 3166-2:JP és un estàndard ISO que defineix geocodis: aquest és el subconjunt de l'ISO 3166-2 que s'aplica al Japó.

Cobreix les 47 prefectures. La primera part és el codi ISO 3166-1 per al Japó, la segona part és el codi numèric de dos dígits.

Els noms estan lletrejats d'acord amb la romanització del sistema Kunrei-shiki que és el sistema recollit en la llista, estant el sistema Hepburn entre parèntesis que és el que es fa servir en la Viquipèdia.

Codis

Clau de localització

Vegeu també 
 ISO 3166-2, la taula de referència de tots els codis de regió.
 ISO 3166-1, la taula de referència de tots els codis de país, tots ells emprats per noms de dominis d'internet.

JP
Prefectures del Japó